U-Men steht für:

 The U-Men, eine US-amerikanische Grungeband
 Die Bösewichte in einigen der X-Men-Comics